Per battaglia aeronavale, s'intende una battaglia combattuta tra aerei che sono di stanza su una o più portaerei, senza che le navi, comprese le unità di scorta quali  navi da battaglia, incrociatori, cacciatorpediniere ecc, entrino mai in contatto visivo, tanto da permettere uno scontro tradizionale con i rispettivi pezzi d'artiglieria.

La prima battaglia aeronavale della storia fu la Battaglia del Mar dei Coralli nell'Oceano Pacifico, durante la seconda guerra mondiale: questa battaglia si svolse nel 1942, e vide contrapposte le forze navali giapponesi e quelle statunitensi.

Il termine guerra aeronavale e battaglia aeronavale può altresì riferirsi a qualsiasi scontro in cui siano comprese forze navali e aeree, ivi incluse forze aeree basate a terra che operino in maniera coordinata con la propria flotta e/o unità navale (per proteggerla, informarla sulle mosse nemiche ecc.) o offensivamente sulla flotta e/o unità navale nemica, oppure uno scontro in cui una sola delle parti in campo sia dotato di mezzi aerei, sia in dotazione diretta alle flotte su delle portaerei (come nella caccia alla Bismarck), sia basati a terra (come durante la battaglia di Punta Stilo). Già nella prima guerra mondiale avvennero numerosi scontri di questo tipo, sfruttando sia aerei che dirigibili. Inoltre a partire dalla fine del primo conflitto mondiale divenne prassi comune montare su ogni unità maggiore almeno un idrovolante, mentre negli anni immediatamente successivi al secondo conflitto mondiale si iniziò a dotare le unità (incluse quelle di scorta o ausiliarie) di mezzi aerei come gli elicotteri. 
Sia nella prima che nella seconda guerra mondiale, ed in maniera ancora più estesa durante la guerra fredda, la caccia ai sommergibili (e poi ai sottomarini) è stata svolta in termini aeronavali, con l'impiego di ricognitori anti sommergibile sia basati a terra sia utilizzabili direttamente dalle unità in mare.

Oggi praticamente qualsiasi scontro navale di una certa entità, soprattutto se relativamente vicino ad una costa (600-700 miglia), è uno scontro aeronavale in cui, per poter prevalere, occorrerà acquisire il predominio (o almeno una parità) in ambedue le dimensioni.

Battaglie per tipo